geografie
 Landkreis Goslar in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Goslar, stad in deze landkreis

personen
 Hanneli Goslar, Duitse verpleegkundige

overige
 Goslar (schip, 1929), Duits koopvaardijschip